Зо́рин (Зо́рина) — русская дворянская фамилия.

Носители фамилии

Зорин 
 
 Зорин, Алексей Иванович (1921—1943) — гвардии младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 
 Зорин, Валентин Сергеевич (1925—2016) — советский журналист и публицист, учёный-американист, телевизионный обозреватель.
 Зорин, Валериан Александрович (1902—1986) — советский дипломат.
 Зорин, Виктор Михайлович (род. 1942) — деятель советских спецслужб, генерал-полковник.
 Зорин, Виславий Иванович (1932—2014) — советский и российский философ.
 Виссарион (Зорин) (в миру Василий Павлович Зорин; 1878—1937) — один из лидеров Григорианского раскола, председатель Временного высшего церковного совета (ВВЦС).
 
 Зорин, Вячеслав Сергеевич (1925—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Зорин, Даниил Алексеевич (род. 2004) — российский футболист.
 Зорин, Дмитрий Иванович (1905—1967) — русский советский писатель и журналист.
 
 
 
 
 Зорин, Павел Миронович (1913—2001) — полный кавалер Ордена Славы.
 
 Зорин, Шолом Натанович (1902—1974) — командир еврейского партизанского отряда в Белоруссии во время Второй мировой войны.
 Зорин, Эдуард Павлович (1931—1989) — русский советский журналист и прозаик, поэт.
 Зорин, Эрнст Петрович (наст. фамилия Нотерзор; 1937—2020) — советский, немецкий и американский актёр и журналист.
 Зорин, Юрий Андреевич (род. 1947) — советский легкоатлет.



Топоним 
 Зорин — село, входит в Иванковский район Киевской области Украины.

См. также 
 Зарин (значения)
 Зорина
 Зорино
 Зориновка
 Зоринск
 Зоринцы